Francisco Javier Gómez Noya, Spaans triatleet
 Javier Gómez (Colombiaans wielrenner), Colombiaans wielrenner
 Javier Gómez (Argentijns wielrenner), Argentijns wielrenner